Реомюр (Вандея) — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея.
 Реомюр Рене Антуан — французький вчений, природознавець, металург.